МПГ — распространённая аббревиатура, которая может означать:
 Металлы платиновой группы
 Международный полярный год
 Модульные плазменные электрические генераторы
 Мелкозернистый плотный графит
 Москва, Петербург, Гомель — название команды Алексея Вавилова в составе: Ольга Прокофьева, Леонид Степенев, Леонид Климович, Алексей Шестернев, Евгений Михаев.
 Макси-планковская группа